Ellenton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ellenton (Florida), im Manatee County
 Ellenton (Georgia), im Colquitt County
 Ellenton (Pennsylvania), im Lycoming County
 Ellenton (South Carolina), im Barnwell County – nicht mehr existent